Mazzantini, apellido italiano, puede referirse a:

 Luis Mazzantini, matador de toros español; o
 Margaret Mazzantini, escritora y actriz italiana.